Promotor kan syfta på:
Promotor (genetik) – en sekvens av baspar framför en gen
Promotor –  en professor som utsetts att förrätta den ceremoniella promotionen av fakultetens doktorer, se Promotion (ceremoni)
Promotor (katalys) – en substans som höjer en katalysators aktivitet
Promotor (marknadsföring) – en marknadsförare inom sport och underhållning